Antonio Álvarez de Toledo Osorio y Pérez de Guzmán el Bueno (Madrid, 24 de septiembre de 1716-ibídem, 4 de diciembre de 1773), X marqués de Villafranca del Bierzo, X marqués de los Vélez,  Grande de España, V marqués de Villanueva de Valdueza, VII duque de Fernandina,  VII príncipe de Montalbán, IX marqués de Molina, VIII conde de Peña Ramiro y caballero de la Orden del Toisón de Oro.

Biografía 
Antonio Álvarez de Toledo Osorio nació en Madrid, el 24 de septiembre de 1716. Era hijo de Fadrique Vicente Álvarez de Toledo Osorio, IX marqués de Villafranca, y de Juana Pérez de Guzmán -hija de Manuel Alonso Pérez de Guzmán y Pimentel, XII duque de Medina Sidonia-. Desde que nació fue duque de Fernandina, príncipe de Montalbán y marqués de Molina.

Al igual que su padre, vivió y realizó toda su actividad en la corte de Madrid. Comenzó como gentilhombre de cámara del rey Fernando VI (1737) y mayordomo mayor de la reina Bárbara de Braganza.

Se ganó el favor de Carlos VII en una de sus visitas a sus posesiones napolitanas y, cuando este subió al trono como Carlos III de España le hizo gentilhombre de cámara, consejero de la Junta de Gobierno (1760) y presidente del Despacho de Estado (1761). 

En 1763 fue nombrado caballero de la Orden del Toisón de Oro y caballero gran cruz de la Orden de Carlos III como premio a su carrera. Murió en su palacio de Madrid el 4 de diciembre de 1773.

Familia 
Antonio Álvarez de Toledo Osorio casó por primera vez en Madrid el 5 de septiembre de 1735 con Teresa Fernández de Córdoba (1713-1757), hija de Nicolás Fernández de Córdoba y de la Cerda, X duque de Medinaceli, y de Jerónima Spínola. Nació de este enlace:

 María de la Concepción de Toledo, mujer de Nicolás de Mendoza, XII marqués de Mondéjar.

El marqués contrajo segundas nupcias en 1754 con María Antonia Gonzaga, hija de Francesco Gonzaga, I duque de Solferino, y de Guilia Caracciolo, de quienes nacieron:

 María de la Encarnación Álvarez de Toledo y Gonzaga, mujer de Juan de la Cruz Bellvís de Moncada y Pizarro,  XVI marqués de Mondéjar.
 José Álvarez de Toledo Osorio, X marqués de Villafranca del Bierzo y XV duque de Medina Sidonia, Grande de España.
 María Ignacia Álvarez de Toledo y Gonzaga, esposa de Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán, XIII duque de Sessa.
 Francisco de Borja Álvarez de Toledo y Gonzaga, XI marqués de Villafranca del Bierzo y XVI duque de Medina Sidonia, Grande de España.
 Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Gonzaga, casado con María del Carmen Josefa de Zúñiga y Fernández de Velasco, XIII  duquesa de Peñaranda de Duero.

Ancestros

Referencias

Casa de Toledo
Duques de España
Marqueses de Villafranca del Bierzo
Marqueses de los Vélez
Casa de Villafranca del Bierzo
Nobles de la Comunidad de Madrid
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Adelantados mayores de Murcia
Mayordomos mayores del rey
Marqueses de Molina
Nacidos en Madrid
Fallecidos en Madrid